Синхронное плавание на летних Олимпийских играх 2000 года состоялось в Олимпийском водном центре Сиднея. В соревнованиях приняли участие 102 синхронистки из 24 стран. Медали разыгрывались в дуэтах и группах: в каждой дисциплине спортсменки выполняли техническую и произвольную программу.

Победу в обеих дисциплинах одержала сборная России, также в обеих дисциплинах серебряные медали достались сборной Японии. В дуэтах бронзу выиграл дуэт из Франции, в группах — команда Канады.

Медалисты

Страны 

Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты

Дуэты

Группы

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Синхронное плавание в Австралии
2000 год в водных видах спорта